Los Dominicos puede referirse a:

Orden de Predicadores, conocidos como dominicos.
Parque Los Dominicos, ubicado en el sector oriente de Santiago de Chile, conocido por la iglesia San Vicente Ferrer.
Los Dominicos (estación), la estación del Metro de Santiago homónima al parque.